Jméno a příjmení Karel Kadlec nese více známých osobností:

 Karel Kadlec (právník) (1865–1928) – český právník a vysokoškolský učitel, historik, slavista, překladatel
 Karel Kadlec (kněz) (1886–1961) – český katolický kněz, monsignore, profesor mravouky na KTF UK
 Karel Kadlec (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista, útočník

Související články 
 Kadlec